Zickwolff ist der Familienname von

 Friedrich Zickwolff (1889–1944), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 Gustav Zickwolff (1799–1860), deutscher Kaufmann und Abgeordneter